Daniel Svensson er flertydigt og kan betyde:

 Daniel Svensson (fodboldspiller, født 2002) - svensk fodboldspiller som spiller for FC Nordsjælland.
 Daniel Svensson (håndboldspiller) (født 1982) - dansk tidligere håndboldspiller og nuværende håndboldekspert.
 Daniel Svensson (musiker) (født 1977) - svensk trommeslager for melodisk death metal bandet In Flames.

Flertydige personnavne